Direction générale de la surveillance du territoire du Maroc
Liste des services de renseignement#C